Bosznia-Hercegovina
 Lipno, település Ljubuški községben a Nyugat-Hercegovinai kantonban
 Csehország
 Lipno, település a Lounyi járásban
 Lipno nad Vltavou, település a Český Krumlov-i járásában
 Lengyelország
 Lipno, település Lipno megyében, a Kujávia-pomerániai vajdaságban
 Lipno, település Świecie megyében, a Kujávia-pomerániai vajdaságban
 Lipno, település a Łódźi vajdaságban
 Lipno, település a Lublini vajdaságban
 Lipno, település Strzelce-Drezdenko megyében, a Lubusi vajdaságban
 Lipno, település Zielona Góra megyében, a Lubusi vajdaságban
 Lipno, település Łosice megyében, a Mazóviai vajdaságban
 Lipno, település Przysucha megyében, a Mazóviai vajdaságban
 Lipno, település a Nagy-lengyelországi vajdaságban
 Lipno, település a Nyugat-pomerániai vajdaságban
 Lipno, település az Opolei vajdaságban
 Lipno, település a Pomerániai vajdaságban
 Lipno, település a Szentkereszt vajdaságban